Rywalizacja mężczyzn w narciarskim slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na torze o nazwie Buttermilk Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 11 marca o 13:00, z kolei finał odbył się 13 marca o 9:30. Złoty medal wywalczył Szwajcar Andri Ragettli, który pokonał drugiego Colby'ego Stevensona oraz trzeciego Alexandra Halla.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021